A metro jelentései:

 Metró, tömegközlekedési eszköz
 Metro áruházlánc
 Metro ingyenes napilap, melynek neve 2008. augusztusától Metropol
 Metro, magyar együttes
 Metró (1985), Luc Besson filmje
 Metro, MEDIX 2016-os slágere